Handelskette steht für:
 Handelskette (Warenwirtschaft), der Besitzerwechsel einer Ware vom Hersteller zum Endverbraucher.
 Handelskette (Unternehmen), für ein Unternehmen mit mehreren Filialen.